I gorgonopsi (Gorgonopsia) sono un sottordine di Terapsidi vissuti tra il Permiano medio e il Permiano superiore, tra 265 e 251 milioni di anni fa.

Aspetto da Gorgone 
Il nome del gruppo deriva da quello di uno dei generi più conosciuti, Gorgonops, che significa "aspetto da Gorgone", dal nome dei mostri della mitologia greca. In effetti l'aspetto di questi animali doveva essere impressionante: alti sulle forti zampe, i gorgonopsi erano dotati di una grande testa allungata e di una dentatura notevole. Erano provvisti di lunghi canini ricurvi che in alcune forme assomigliavano a vere e proprie sciabole. Comunque tutti i denti erano aguzzi. Tra le caratteristiche che dimostrano la loro parentela con i mammiferi ci sono lo sviluppo completo della finestra temporale e l'evoluzione delle ossa dell'orecchio.

Predatori differenziati 
I gorgonopsi erano i principali predatori del Permiano superiore e i loro resti sono particolarmente abbondanti in Sudafrica e in Russia. Occuparono varie nicchie ecologiche, come quella dei predatori di medie dimensioni e quella dei superpredatori. Il gigantesco Inostrancevia della Russia era lungo anche 3,5 metri; altre forme piuttosto grandi erano Sauroctonus e Dinogorgon. Tuttavia, molti gorgonopsi non superavano il metro e mezzo di lunghezza (Lycaenops, Leontocephalus, Arctognathus).

Classificazione 
I gorgonopsi sono uno dei tre gruppi di teriodonti (gli altri due erano i terocefali e i cinodonti). I theriodonti sono imparentati con gli erbivori Anomodontia. Gorgonopsia comprende tre sottofamiglie, i Gorgonopsinae, i Rubidgeinae e gli Inostranceviinae, più un gran numero di generi che non sono stati collocati in nessuno di questi gruppi. In tutto, vi sono 25 generi e 41 specie, compresi alcuni generi descritti da esemplari completi come Dinogorgon, Inostrancevia e Rubidgea.

La tassonomia dei gorgonopsi è poco conosciuta. Molte specie di gorgonopsia sono state nominate da Robert Broom, e molti taxa nominati da lui sono ora considerati non validi. Molte distinzioni tra le specie di gorgonopsi si basano su piccole differenze che possono essere facilmente influenzate dalla conservazione del fossile. Come risultato di queste difficoltà, sono state fatte relativamente poche ricerche per risolvere la tassonomia e la filogenesi di questo gruppo.

La recensione più completa del gruppo è stata condotta da Sigogneau-Russell (1989). Tuttavia, molti taxa gorgonopsi hanno cambiato la loro tassonomia da allora.

 Ordine Therapsida
 SOTTORDINE GORGONOPSIA
 Famiglia Gorgonopsidae
 Aelurosaurus
 Aloposaurus
 Arctognathus
 Arctops
 Broomisaurus
 Cerdorhinus
 Cyonosaurus
 Eriphostoma
 Kamagorgon
 Lycaenops
 "Njalila"
 Nochnitsa
 Paragalerhinus
 Smilesaurus
 Suchogorgon
 Viatkogorgon
 "Gorgonops" dixeyi
 Sottofamiglia Gorgonopsinae
 Gorgonops
 Sauroctonus
 Scylacops
 Sottofamiglia Inostranceviinae
 Inostrancevia
 Pravoslavlevia
 Sottofamiglia Rubidgeinae
 Aelurognathus
 Ruhuhucerberus
 Sycosaurus
 Tribù Rubidgeini
 Clelandina
 Dinogorgon
 Leontosaurus
 Rubidgea

Gebauer (2007) condusse un'analisi filogenetica di gorgonopsia. Non considerava Gorgonopsia e Gorgonopsidae equivalenti, e collocava solo specie con autapomorfie, o caratteristiche uniche a quelle specie, in Gorgonopsidae; di conseguenza, Aloposaurus, Cyonosaurus e Aelurosaurus furono posti fuori da Gorgonopsidae, come gorgonopsi basali. Di seguito è riportato un cladogramma derivante dalla sua analisi:

La filogenesi più completa pubblicata di gorgonopsia è stata condotta da Christian Kammerer e Vladimir Masyutin nel loro studio sui generi russi Nochnitsa e Viatkogorgon. A differenza delle precedenti filogenesi, Kammerer e Masyutin hanno provato che i gorgonopsi africani formano un clade con l'esclusione di tutte gli altri gorgonopsi.

Estinzione 
Appartenenti al gruppo di rettili-mammiferi noti come teriodonti, i gorgonopsi sono considerati più evoluti dei precedenti dinocefali.  Come questi si estinsero alla fine del Permiano mentre altri gruppi più specializzati, come i dicinodonti, i cinodonti e i terocefali, sopravvissero anche nel Triassico.

Galleria d'immagini

Note

Bibliografia
 Bakker, R.T. (1986), The Dinosaur Heresies, Kensington Publishing Corp.
 Cox, B. and Savage, R.J.G. and Gardiner, B. and Harrison, C. and Palmer, D. (1988) The Marshall illustrated encyclopedia of dinosaurs & prehistoric animals, 2nd Edition, Marshall Publishing
 Fenton, C.L. and Fenton, M.A. (1958) The Fossil Book, Doubleday Publishing
 Hore, P.M. (2005), The Dinosaur Age, Issue #18. National Dinosaur Museum
 Sigogneau-Russell, D., 1989, "Theriodontia I - Phthinosuchia, Biarmosuchia, Eotitanosuchia, Gorgonopsia" Part 17 B I, Encyclopedia of Paleoherpetology, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart and New York
Ward, P.D. (2004), Gorgon, Viking Penguin

Altri progetti

Collegamenti esterni